Sławków – miasto w woj. śląskim, w pow. będzińskim
 gmina Sławków – dawna gmina wiejska z siedzibą w Sławkowie (1870–1954)
 gromada Sławków – dawna gromada (1954)
 Sławków – osiedle (1954-1958)
 Sławków – wspólnota leśna
 Sławków – historyczna kopalnia węgla kamiennego (zał. 1814)
 stacje kolejowe:
 Sławków
 Sławków Południowy
 Sławków Południowy LHS
 Sławków – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Regnów

 Sławków, Slavkov u Brna – miasto w południowo-wschodnich Czechach, w kraju południowomorawskim, w powiecie Vyškov. Miejsce bitwy znanej jako bitwa pod Austerlitz
 Horní Slavkov (Górny Sławków) – miasto w Czechach, w kraju karlowarskim
 Sławków Wielki (Veľký Slavkov) – wieś gminna w północnej Słowacji, w powiecie Poprad

Zobacz też 
 Slavkov

Linki zewnętrzne